Евридома може да се отнася до:

 Евридома – митологична фигура
 Евридома – спътник на Юпитер